

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Józinki – część kolonii Anusin w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Witonia
 Józinki – część wsi Sarbicko w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Tuliszków